Бютьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Бютьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона